Geografia:
 Hinsdale (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Hinsdale (Massachusetts), localitat estatunidenca de Massachusetts
 Hinsdale (Nova Hampshire), localitat estatunidenca de Nova Hampshire
 Hinsdale (Nova York), localitat estatunidenca de Nova York